TSM est un sigle qui peut désigner :
 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, leader mondial des puces électroniques (semi-conducteur).
 IBM Tivoli Storage Manager (TSM) (anciennement appelé ADSM), un logiciel de sauvegarde informatique, édité par IBM dans la gamme Tivoli.
 The Simpsons Movie, l'adaptation au cinéma de la série TV Les Simpson
 La Compagnie des tramways de Saint-Maur-des-Fossés, qui exploita de 1894 à 1899 un des premiers réseaux de tramways mécaniques dans la banlieue est de Paris.
 Le Tramway Sud de Seine-et-Marne, ancienne compagnie qui exploite de 1899 à 1938 une ligne de tramway de Melun à Barbizon et de Chailly-en-Bière à Milly-la-Forêt.
 Technicien supérieur de la météorologie, de l'École nationale de la météorologie, en France.
 Terminale Sciences Mathématiques, au Maroc - équivalent de Terminale scientifique en France.
 Transatlas Management Sportif, société en France et au Maroc, partenaire du Raja Club Athletic.
 Toulouse School of Management, un institut d'administration des entreprises.
 Techniques Sciences Méthodes, une revue éditée par l'ASTEE.
 Team SoloMid, une équipe professionnelle de sport électronique.

Homonymie